O chamado Período Obscuro refere-se a um lapso de tempo ocorrido entre 469 e 550 e que se abateu sob o reino suevo; antigo povo de origem germânica que habitou a península Ibérica e cujo reinado se estendeu de 409 a 585.

As principais causas foram: as derrotas frente aos visigodos, mormente a ocorrida em 468 em Mérida e as suas consequências (entretanto o enfraquecimento do reino já teve seu início na derrota frente aos mesmo visigodos na Batalha de Órbigo); a morte do rei Remismundo (459-469) e a morte do cronista Idácio de Chaves em 468 ou 469. Estes fatos somados provocaram a desagregação do reino, as disputas internas, o enfraquecimento da autoridade e a escassez de registros. Todos os registros do período (quando existem) são conflitantes e obscuros ou simplesmente despareceram. Os monarcas deste período não exerceram uma autoridade convicta.
Este período também chamado "Idade das Trevas" chegou ao fim com a subida ao trono de Carriarico (550-559).

Reis prováveis do Período Obscuro
Veremundo (469-508?)
Réquila II ou Réquita II (484-490)
Requiário II (508-?)
Hermenerico II (?)
Riciliano (?)
Teodemundo (520-550)

Ver também
História dos Vândalos
História dos Visigodos
História dos Suevos
História dos Alanos
Parochiale suevorum
Reino da Galiza

Ligações externas
 Regnal Chronologies - Teutões
 Genealogia da Europa - Ibéria
 Roma e Romania
 Estados Hispânicos
 ORIGENS  E  POVOAMENTO
 Cronologia da Península Ibérica (Séc. IV - VII)
 Visigótico - Invasões bárbaras - Sumário
 Do Reino da Galiza até aos nossos dias

Visigodos
Suevos